disciplin kan henvise til:
 Disciplin
 Olympisk disciplin – de olympiske sportsgrene
 Akademisk disciplin – fag der undervises i på universiteter
 Discipline (album) – et album med gruppen King Crimson fra 1981